Kalendar za trenutačnu kalendarsku . godinu, kao i za 2012. godinu.

Kalendar za . godinu

Kalendar za 2012. godinu 
Ovo je kalendar za 2012. godinu. Crvenom bojom su označene nedjelje i državni praznici u Republici Hrvatskoj.

Kalendar